Die Saison 2022/23 der Oberliga Schleswig-Holstein ist die 76. Spielzeit der Oberliga Schleswig-Holstein seit 1947/48, die 15. Saison mit Oberliga-Status und die 29. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 29. Juli 2022 eröffnet und wird zwischen dem 5. Dezember 2022 und dem 25. Februar 2023 pausiert.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus dem Gebiet Schleswig-Holstein aus der Regionalliga Nord 2021/22:
  Heider SV
 der in der Aufstiegsrunde gescheiterte Meister der Oberliga Schleswig-Holstein 2021/22:
  SV Todesfelde
 die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Schleswig-Holstein 2021/22:
  SV Eichede
  Eckernförder SV
  TSB Flensburg
  Oldenburger SV
  TSV Bordesholm
  TSV Pansdorf
  Inter Türkspor Kiel
  PSV Union Neumünster
  SC Weiche Flensburg 08 II
  FC Dornbreite
  VfB Lübeck II
  SV Frisia 03 Risum-Lindholm
 die Aufsteiger aus den drei Staffeln der Landesliga 2021/22:
 Staffel Holstein:  SV Grün-Weiß Siebenbäumen
 Staffel Mitte:  FC Kilia Kiel
 Staffel Schleswig:  Husumer SV

Statistiken

Tabelle 

 || ()

 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Oberliga Schleswig-Holstein 2022/23